Według zestawień państwowego rejestru nazw geograficznych na 1 stycznia 2019 r. oraz rozpoznanych artykułów w Wikipedii w województwie warmińsko mazurskim jest opuszczonych miejscowości:

Artykuły o opuszczonych miejscowościach grupowane są w kategorii Opuszczone wsie w województwie warmińsko-mazurskim.

Lista opuszczonych miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim 
W artykule wymienione zestawienie artykułów o miejscowościach w województwie warmińsko-mazurskim, które zostały opuszczone przestały istnieć w swojej dotychczasowej formie. Najliczniejszą ich grupę, stanowią nieistniejące już miejscowości z powiatów: kętrzyńskiego (dominuje północna część powiatu), mrągowskiego (gdzie rozmieszczone są dość równomiernie) i piskiego (głównie we wschodniej części powiatu). Nieco mniej znajduje się w południowej części powiatu olsztyńskiego. W pozostałych powiatach opustoszało zaledwie po kilka miejscowości lub wcale. Ich upadek przeważnie wiąże się z okresem II wojny światowej.

Przypisy 

Opuszczone miejscowości w Polsce

Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019